Marceline bezeichnet
 eine Koseform des weiblichen Vornamens Marcella
 eine Stadt in den USA, siehe Marceline (Missouri)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (1730) Marceline